KDCA steht für:

 den ICAO-Code des Ronald Reagan Washington National Airport,
 die Kadazan-Dusun Cultural Association; eine Kulturgemeinschaft der Kadazan in Sabah.

Abkürzung